Kokot ist der Familienname folgender Personen:

 Aleš Kokot (* 1979), slowenischer Fußballspieler
 Andrej Kokot (1936–2012), Schriftsteller, Lyriker und Übersetzer der slowenischsprachigen Volksgruppe in Kärnten
 Franciszek Kokot (1929–2021), polnischer Arzt, Nephrologe und Endokrinologe
 Manfred Kokot (* 1948), deutscher Sprinter
 Reinhard Kokot (* 1953), deutscher Sprinter
 Sascha Kokot (* 1982), deutscher Autor und Lyriker
 Waltraud Kokot (* 1952), deutsche Ethnologin
 Zoran Kokot (* 1985), bosnischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Kokott
 Kokotte